Ewa Mańkowska (ur. 1947) – polska działaczka samorządowa
 Ewa Mańkowska (ur. 1951) – polska posłanka III kadencji
 Ewa Mańkowska (ur. 1964) – polska malarka